Stumar ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Stumar (1890–1935), US-amerikanischer Kameramann
 John Stumar (1892–1962), ungarischstämmiger, US-amerikanischer Kameramann von überwiegend B-Filmen